Верхняк — елемент кріплення гірничих виробок
 Верхня́к — верхня дека деяких музичних інструментів (кобзи, бандури)
 Верхняк — верхня частина гончарного круга
 Верхняк — верхнє жорно млина
 Верхняк — діалектна назва кришки люльки

Див. також 
 Спідняк

Примітки